Калес (; ) може да се отнася за:

 Кале (зеле) (Brassica oleracea var. sabellica L.) вид зеле от фамилията Кръстоцветни
 Калес, древен град в Кампания, Италия
 Кале (проток) (Доувър), най-тясната точка от Ламанша
 Нор-Па дьо Кале, департамент в Северна Франция
 Кале (окръг), окръг в департамент Нор-Па дьо Кале
 Кале, град на Ламанша, в Северна Франция
 Калес, Дордон, община в Дордон, Франция
 Калес, Лот, община в Лот, Франция

Други:
 Калаид и Зет (Kalaïs и Zetes), синове на Борей и Орития
 Кайла (спътник), спътник на Юпитер